

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 6, w tym 5 podstawowych
 Chrząstowo - część miasta Wałcz 
 Chrząstowo – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. inowrocławskim, w gminie Gniewkowo 
 Chrząstowo – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. nakielskim, w gminie Nakło nad Notecią 
 Chrząstowo – wieś w woj. pomorskim, w pow. człuchowskim, w gminie Człuchów 
 Chrząstowo – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. śremskim, w gminie Książ Wielkopolski 
 Chrząstowo – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. kamieńskim, w gminie Kamień Pomorski

Zobacz też 
 Chrząstowice, Chrząstów, Chrząstówek